Apellido Noboa:
 Álvaro Fernando Noboa Pontón (º  1950, Guayaquil), un reconocido empresario ecuatoriano.
 (León Antonio) Noboa (Ycaza) (º  1969, Guayaquil), un empresario ecuatoriano.
 Christian (Fernando) Noboa (Tello) (º  1985, Guayaquil).
 Diego (María de) Noboa (y Arteta) (1789, Guayaquil – 1870, Guayaquil).
Daniel Noboa (1979, Caracas), un fotógrafo, cocinero e influencer, creador de Comedera.Com.
 Ernesto Noboa y Caamaño (1891, Guayaquil – 1927, Quito), un poeta ecuatoriano.
 Fernando Jurado Noboa (º  1949, Quito), un psiquiatra, historiador y genealogista ecuatoriano.
 Gustavo (José Joaquín) Noboa (Bejarano) (º  1937, Guayaquil), un catedrático universitario y político de derecha ecuatoriano.
 Isabel Noboa (Pontón) (º  1946, Guayaquil), una empresaria ecuatoriana.
 (Milciades Arturo) "Junior" Noboa (Díaz) (º  1964, Azua), un segunda base dominicano.
 Luis (Adolfo) Noboa (Naranjo) (1916, Ambato – 1994, Nueva York), un empresario ecuatoriano.
 Pedro (José) Carbo (y Noboa) (1813, Guayaquil – 1894, Guayaquil), un político, diplomático y escritor.